Pinocchio è il protagonista de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, romanzo di Carlo Collodi del 1881.
Pinocchio e Le avventure di Pinocchio possono inoltre riferirsi a:

Fumetti e manga 
 Pinocchio – manga di Osamu Tezuka
 Pinocchio – serie a fumetti pubblicata in Italia dalle Edizioni Bianconi
 Pinocchio – romanzo a fumetti realizzato da Benito Jacovitti
 Pinocchio – serie a fumetti pubblicata in Italia dalla Casa Editrice Nerbini

Cinema 
 Pinocchio – film del 1911 diretto da Giulio Antamoro
 Le avventure di Pinocchio – film d'animazione incompiuto degli anni trenta
 Pinocchio – film d'animazione del 1940 della Disney
 Le avventure di Pinocchio – film del 1947 diretto da Gianetto Guardone
 Le avventure di Pinocchio – film d'animazione sovietico del 1959
 Un burattino di nome Pinocchio – film d'animazione del 1971 diretto da Giuliano Cenci
 Pinocchio – film d'animazione direct-to-video del 1992
 Pinocchio – film del 2002 diretto da Roberto Benigni
 Pinocchio 3000 – film d'animazione del 2004
 Pinocchio – film d'animazione del 2012 diretto da Enzo D'Alò
 Pinocchio – film del 2019 diretto da Matteo Garrone
 Pinocchio – film del 2022 diretto da Robert Zemeckis
 Pinocchio di Guillermo del Toro – film del 2022 diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson

Videogiochi 
 Disney's Pinocchio – videogioco del 1995 pubblicato per Game Boy, Sega Mega Drive 32X e Super Nintendo
 Pinocchio – videogioco prodotto da Phoenix Games del 2007 per PlayStation 2

Musica 
 Pinocchio – album di Henri Salvador del 1975
 Pinocchio – opera lirica di Marco Tutino del 1985
 Pinocchio – album dei Pooh del 2002
 Pinocchio – singolo di DJ Lhasa del 2002
 Pinocchio – opera lirica in due atti di Natalia Valli del 2006
Pinocchio – album delle f(x) del 2011

Radio 
 Pinocchio – programma radiofonico di Radio DeeJay condotto da La Pina

Teatro 
 Pinocchio – opera teatrale di Carmelo Bene del 1961
 Pinocchio – musical con musiche dei Pooh del 2002

Televisione 
 Le avventure di Pinocchio – programma televisivo del 1959 diretto da Enrico D'Alessandro e Cesare Emilio Gaslini
 Le avventure di Pinocchio – sceneggiato del 1972 diretto da Luigi Comencini
 Le nuove avventure di Pinocchio – serie TV anime del 1972 diretta da Ippei Kuri, prodotta da Tatsunoko
 Pinocchio – serie TV anime del 1976 diretta da Hiroshi Saitô e Shigeo Koshi, prodotta da Nippon Animation
 Pinocchio – programma televisivo condotto da Gad Lerner dal 1997 al 1999
 Pinocchio – miniserie TV del 2009
 Pinocchio – miniserie TV del 2013
 Pinocchio – drama coreano del 2014-2015
 Pinocchio – antagonista principale nella seconda serie dell'anime Gunslinger Girl, del 2003, Madhouse

Altro 
 Pinocchio – rione della città di Ancona